Пуерто Чико има више значења:

 Пуерто Чико, Сентро де Акопио (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Чико (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Чико (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Чико (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуерто Чико (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерто Чико (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику